La princesa Irene de los Países Bajos o Irene de Orange-Nassau o Irene de Borbón-Parma es la segunda hija de la reina Juliana de los Países Bajos y de su esposo, el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld.

La princesa Irene es tradicionalmente la undécima en la línea de sucesión al trono holandés, justo después de la hija del príncipe Friso, la condesa Zaria. Y también es conocida como La Duquesa Madre al convertirse en la madre del Príncipe Carlos, quien es el actual jefe de la Casa de Borbón-Parma.

Biografía

Nacimiento 
Irene nació el 5 de agosto de 1939 en el Palacio de Soestdijk en Baarn (Países Bajos).

Bautismo 
Fue bautizada en secreto en la capilla del Palacio de Buckingham en Londres, tras huir sus padres por miedo a los bombardeos alemanes. Una de sus madrinas de bautismo fue Isabel, reina consorte del Reino Unido

Nombres 
Irene: significa "paz" y fue elegido por sus padres debido a la tensa situación de Europa en el momento de su nacimiento
 Emma: en honor a su bisabuela la reina Emma 
 Elisabeth (Isabel): en honor a su madrina Isabel, reina consorte del Reino Unido

Hermanas 
 Beatriz de los Países Bajos (31 de enero de 1938-), reina de los Países Bajos (1980-2013)
 Princesa Margarita de los Países Bajos (19 de enero de 1943-)
 Princesa Cristina de los Países Bajos (18 de febrero de 1947-16 de agosto de 2019)

Educación 
Debido a la invasión de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, su familia emigró a Canadá, donde estudió en la Rockcliffe Park Public School.

Estudió en la Universidad de Utrecht.

La princesa Irene estuvo estudiando en Madrid el castellano, y lo dominaba tan profundamente que se llegó a convertir oficialmente en intérprete.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
Cuando se anunció su compromiso con el príncipe Carlos Hugo de Borbón-Parma, futuro Duque de Parma (Carlos IV de Parma), Duque de Guastalla, Duque de Plasencia y pretendiente carlista al trono español (Carlos Hugo I de España), el primer ministro holandés, le preguntaron a Carlos que si renunciaba a ser pretendiente al trono español para poder darle así consentimiento del Parlamento para celebra la boda, su respuesta fue negativa por lo que Irene perdió sus derechos al trono.

Boda 
El 29 de abril de 1964 contrajeron matrimonio en la Capilla Borghese de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, Italia, sin la presencia de ningún miembro de la familia real holandesa y del gobierno.

Pasaron su luna de miel en Las Palmas.

Hijos 
 Príncipe Carlos Javier Bernardo Sixto María de Borbón-Parma y Orange-Nassau, duque de Parma (n. 1970)
 Princesa Margarita María Beatriz de Borbón-Parma y Orange-Nassau, condesa de Colorno (n. 1972)
 Príncipe Jaime Bernardo de Borbón-Parma y Orange-Nassau, conde de Bardi (n. 1972)
 Princesa María Carolina Cristina de Borbón-Parma y Orange-Nassau, marquesa de Sala (n. 1974)

Nietos 
 Carlos Hugo Roderik Sybren de Borbón-Parma y Klynstra
 Princesa Luisa Irene Constanza Ana María de Borbón-Parma y Gualthérie van Weezel
 Princesa Cecilia María Juana Beatriz de Borbón-Parma y Gualthérie van Weezel
 Príncipe Carlos  Enrique Leonardo de Borbón-Parma y Gualthérie van Weezel
 Princesa Zita Clara de Borbón-Parma y Cservenyák
 Princesa Gloria Irene María de Borbón-Parma y Cservenyák
 Julia Carolina Catharina ten Cate y Borbón-Parma
 Paola Cecilia Laurentien ten Cate y Borbón-Parma
 Alaïa-Maria Irene Cécile Brenninkmeijer y Borbón-Parma
 Xavier Alberto Alfonso Brenninkmeijer y Borbón-Parma

Divorcio 
El matrimonio terminó en divorcio el 26 de mayo de 1981, resuelto por el Tribunal Provincial de Utrecht.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas neerlandesas 
  Dama Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés.
  Dama Gran Cruz de la Orden del León de Oro de Nassau.
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Beatriz y Nicolás de los Países Bajos (10/03/1966).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación de la Reina Beatriz (30/04/1980).
  Medalla Conmemorativa del Enlace Matrimonial entre Guillermo y Máxima de los Países Bajos (02/02/2002).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Guillermo Alejandro (30/04/2013).

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Gran Decoración de Honor en Oro con Fajín de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria, 1961).
  Dama de la Orden de las Pléyades [de segunda clase] (Imperio de Irán, 1963).
  Dama Gran Cruz de la Orden El Sol del Perú (República del Perú).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Chula Chom Klao (Reino de Tailandia).
  Dama Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica).
  Dama Gran Collar de la Orden del Águila Azteca (Estados Unidos Mexicanos).

Referencias

Ancestros

Enlaces externos

Casa de Orange-Nassau
Casa de Borbón-Parma
Alumnado de la Universidad de Utrecht
Príncipes de los Países Bajos
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Conversos al catolicismo desde el calvinismo
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú